Местнораздражающие средства — применяемые наружно и энтерально лекарственные препараты, содержащие в своём составе вещества, способные раздражать чувствительные нервные окончания кожи и слизистых оболочек. В результате происходит расширение кровеносных сосудов и, как следствие, улучшение трофики тканей в месте воздействия и улучшение оттока жидкости лекарственного вещества, а также подавление болевых импульсов, возникающее в результате возникновения «отвлекающего» эффекта.

Местнораздражающие средства, помимо местного действия, отказывают также и общее (резорбтивное) действие на организм, путём образования и высвобождение эндогенных биологически активных веществ (БАВ). Имеются научно доказанные сведения, что раздражающее действие на рецепторы кожи и слизистых оболочек сопровождается выделением эндорфинов, кининов, гистамина, простагландинов, оказывающих местное сосудорасширяющее действие. Находящиеся в коже рецепторы способны избирательно реагировать на определённые виды раздражения, например болевое или температурное, что приводит к определённым рефлекторным реакциям. В сегментарно расположенных внутренних органах (в том числе мышцах) аналогичный процесс также способствует разрешению патологического процесса. Исходя из этого, следует учитывать способность лекарственных средств данной группы в определённой степени попадать в общий кровоток и, тем самым, влиять на различные регуляторные процессы организма (нейромедиаторные, иммунные реакции).

Общая характеристика 
Для местнораздражающих средств характерны рефлекторное, трофическое и нейрогуморальное действие на организм.

Для оказания рефлекторного действия препараты данной группы применяются местно, путём нанесения на здоровый участок кожи, который имеет сопряжённую иннервацию с поражённым органом или тканью. Данный способ основан на реализации «отвлекающего эффекта»: источником возникающего патологического раздражения служит очаг воспаления, из которого посредством нервных импульсов в ответственный за иннервацию данной области сегмент спинного мозга передаётся информация, поступающая далее в центральную нервную систему (ЦНС). В нервных центрах происходит формирование стойкого очага возбуждения — доминанты. Местнораздражающие средства, действующие вещества которых представляют собой источник дополнительного раздражения, инициируют создание нового потока импульсов в нервные центры с другим назначением — происходит снижение восприятие афферентной импульсации от внутренних органов. В ЦНС временно начинает действовать новая доминанта, что ведёт к снижению активности предыдущей, вызванной патологическими раздражителями, и, как следствие, к их исчезновению или снижению интенсивности воздействия. Функционирование нового доминантного очага преобразует процессы кровоснабжения и питания поражённого органа, что и ведёт к затуханию воспалительного процесса. Несмотря на гипотетичность данного механизма действия, имеются научные доказательства (физиологические и клинические) возможности взаимодействия двух типов импульсов: висцеральных и соматических. Также предполагается, что под действием раздражающих веществ происходит выделение энкефалинов, оказывающих анальгетический эффект. Общее рефлекторное действие характеризуется повышением активности дыхательного и сосудодвигательного центра продолговатого мозга при действии на рецепторы тройничного и языкоглоточного нервов.

Трофическое действие осуществляется путём активации симпатической иннервации поражённой ткани или органа, происходящей в результате раздражения чувствительных рецепторов кожных покровов. Передача в ЦНС осуществляется путём кожно-висцерального рефлекса. Имеются научные предположения, согласно которым возбуждение может распространяться от кожи к тканям и органам с помощью аксон-рефлекса, действующего посредством разветвлений постганглионарных синаптических волокон. Способствуют ускорению разрешению патологического процесса и высвобождающиеся БАВ, например, гистамин, брадикинин.

Нейрогуморальное действие обусловлено действием БАВ, образующихся в очаге раздражения, а также усилением афферентной импульсации, поступающей от нейронов ретикулярной формации. Происходит высвобождение антиноцицептивных факторов, продукция ноцицептивных медиаторов снижается, а секреция рилизинг-гормонов, таких как адренокортикотропный гормон (АКТГ), тиреотропный гормон (ТТГ), наоборот, повышается, что оказывает противовоспалительное действие.

Стоит помнить, чрезмерное по длительности воздействие местнораздражающих средств способно привести к патологическим процессам, поэтому применение данных препаратов должно быть строго дозированным.

Местнораздражающие средства обладают широким спектром применения. Их используют в комплексной терапии воспалительных заболеваний суставов и мышц, для лечения невритов и невралгий, артритов, миозитов, острой и хронической патологий органов дыхания, некоторых гинекологических заболеваний, травм и ушибов, а а также при ряде других патологий.

Классификация препаратов 
Средства растительного происхождения:
 средства, содержащие эфирные масла (листья мяты перечной, семена горчицы, плоды перца стручкового и другие);
 горечи (настойка горькая, трава золототысячника, корень одуванчика и другие).

Средства животного происхождения:
бадяга, желчь медицинская.Средства, содержащие аммиак:раствор аммиака, линимент аммиачный, капли нашатырно-анисовые, грудной эликсирПрепараты, содержащие яды пчёл и змей:например, Апифор, Апизартрон, Унгапивен.Синтетические средства:например, Антипсориатикум, Псориазин, Финалгон. Средства, содержащие эфирные масла 

 Общая характеристика Эфирные масла представляют собой летучие, с характерным запахом и вкусом, маслоподобные (маслянистые), нерастворимые в воде, в основном бесцветные или слегка окрашенные многокомпонентные смеси жидкостей, которые образуются в растениях. Термин «эфирные масла», произошедший от лат. quinta essentia (пятая сущность, квинтэссенция, эфир) был введён в XVI веке швейцарским врачом и естествоиспытателем Парацельсом. Эфирные масла, содержание которых зависит от почвенных и климатических условий, времени года и возраста растений, могут находится как в свободном состоянии, так и в виде гликозидов.

В настоящее время известно около 3000 видов растений, содержащих эфирные масла. Различают и называют их по наименованию растений, из которых получают, например: мятное, лавандовое, розовое. Каждое из них представляет смесь нескольких (часто более) отдельных химических соединений — терпенов и их производных (терпеноидов). Терпены представляют собой углеводороды и характерны тем, что в молекулах у них много ненасыщенных углеродных связей, которые обусловливают высокую химическую активность этих веществ.

В состав эфирных масел также входят ароматические соединения, предельные и непредельные углеводороды, альдегиды, органические кислоты и спирты, их сложные эфиры, а также гетероциклические соединения, амины, лактоны, фенолы, органические сульфиды, оксиды.

Для производства эфирных масел применяются различные растения. Те из них, которые содержат высокие концентрации летучих веществ и широко используются на практике, называют эфиромасличными растениями.

 Мята перечная Мята перечная (лат. Menthae piperitae) — вид рода Мята (Mentha) семейства Яснотковые (Lamiaceae), представляет собой травянистое растение, с прямостоячим ветвистым стеблем, горизонтальным ветвистым корневищем и тонкими мочковатыми корнями. Листья супротивные, черешковые, от яйцевидно-продолговатые до продолговато-ланцетных, зубчатые. В них содержится эфирное масло (масло мяты перечной), дубильные, смолистые и многие другие вещества, в том числе ряд кислот (валериановая, аскорбиновая, уксусная, кофейная, хлорогеновая, урсоловая, олеаноловая). Масло у растений данного вида бесцветное, с желтоватым или зеленоватым оттенком, освежающим запахом и холодящим вкусом. Действующие вещества мяты перечной обладают противомикробным, желчегонным, мочегонным и ветрогонным действием, оказывают седативный, противовоспалительный и спазмолитический эффекты.Масло мяты перечной (лат. Oleum Menthae piperitae) содержит в своём составе около 50 % ментола, 4-9 % эфиров ментола с уксусной и валериановой кислотами и другие вещества. Применяется как освежающее и антисептическое средство, входит в состав полосканий, зубных порошков и паст, а также является составным компонентом корвалола. Согласно данным проведённого специалистами Schmerzklinik (Киль, Германия) рандомизированного, двойного слепого, плацебо контролируемого исследования, был установлен анальгезирующий эффект 10 % спиртового раствора масла мяты перечной при терапии головной боли напряжённого типа. Антимикробная активность масла мяты перечной была подтверждена индийскими специалистами A.K. Tyagi и A. Malik в отношении таких бактерий как кишечная палочка (лат. Escherichia coli), синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa), сенная палочка (лат. Bacillus subtilis), золотистый стафилококк (лат. Staphylococcus aureus) и Pseudomonas fluorescens. Группой исследователей из Бразилии, изучавших антимикробную активность эфирных масел в отношении Clostridium perfringens, было найдено подтверждение для масла мяты перечной.

Листья мяты перечной выпускаются в следующих лекарственных формах:
 настой из листьев мяты перечной (Infusum foliorum Menthae piperitae) применяется для борьбы с тошнотой, как желчегонное и спазмолитическое средств;
 листья мяты перечной входят в состав желчегонного чая (Species cholagogae) — смесь из цветков бессмертника песчаного, листьев трилистника, листьев мяты перечной и плодов кориандра, способствующая выведению желчи, оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие, восстанавливает кишечную моторику и улучшает аппетит;
 брикеты листьев мяты перечной (Briketum foliorum Menthae piperitae) используются для приготовления на водяной бане;
 листья мяты перечной также входят в состав сбора ветрогонного (Species carminativae) — смеси равных частей измельчённых листьев мяты, плодов фенхеля и корневищ с корнями валерианы, применяемая при метеоризме;
 входят в состав успокоительного сбора (Species sedativae), изготавливаемого из корневищ валерианы, листьев мяты перечной и трилистника водяного, а также шишек хмеля. Применяется данный сбор при нервном возбуждении, бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы, спазмах желудочно-кишечного тракта.

Из листьев мяты перечной также изготавливаются следующие лекарственные средства:
 таблетки мятные (Tabulettae olei Menthae piperitae) — назначаются при тошноте, рвоте, спазме гладких мышц;
 настойка из листьев мяты перечной (Tinctura Menthae piperitae) — применяется при тошноте, рвоте, невралгиях, а также для улучшения вкуса микстур;
 вода мяты перечной (Aqua Menthae piperitae) — для полосканий ротовой полости, а также для улучшения вкуса микстур;
 капли зубные — состоят из мятного масла, настойки валерианы и камфоры; применяются при зубной боли.

 Ментол Ментол (лат. (Mentholum) является основным компонентом эфирного масла мяты перечной. Представляет собой бесцветные кристаллы, имеющие характерный запах и холодящий вкус. Практически не растворяется в воде. Получают данное лекарственное средство из мятного масла. Ментол обладает противомикробным, раздражающим (воздействуя на холодовые рецепторы), сосудосуживающим (способен уменьшать отёчность в месте нанесения), отвлекающим и анестезирующим действием. Применяется при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингите — воспалении слизистой глотки, ларингите — воспалении слизистой гортани, трахеите — воспалении слизистой трахеи) для смазывания и в виде ингаляций; невралгиях (болях по ходу нерва), миалгиях (болях в мышцах) и артралгиях (суставных болях) — для растираний; в виде аппликаций для лечения зудящих дерматозов; при стенокардии (область применения обусловлена способностью ментола рефлекторно расширять коронарные сосуды, и, тем самым, купировать приступ). При мигренях (приступах сильной головной боли) используется в виде ментолового карандаша (Stilus Mentholi). Возможно применение раствора ментола в качестве средства с успокаивающим эффектом — как отдельно, так и в сочетании с другими седативными растительными средствами (например, препаратами валерианы).
Ментол входит в состав следующих лекарственных средств:
 масло ментоловое (лат. Oleum Mentholi) — 1-2 % раствор ментола в вазелиновом масле, представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с запахом ментола. Применяется в виде капель при рините (воспалении слизистой носа);
 бороментол (лат. Boromentholum) — комбинированный препарат, состоящий собой мазь, в состав которой входят ментол, борная кислота и вазелин. Применяется при кожном зуде, невралгии, рините как антисептическое и болеутоляющее средство для смазывания кожи и слизистых оболочек;
 таблетки «Пектусин» (лат. Tabulettae «Pectusinum») содержат в своём составе ментол и эвкалиптовое масло. Применяются для рассасывания при воспалительных процессах верхних дыхательных путей;
 капли «Эвкатол» (лат. Guttae «Eucatolum») состоят из ментола, настойки эвкалипта и 90 % спирта. Назначается для полосканий горла при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей;
 Меновазин (лат. Menovasinum) представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом ментола, содержащую ментол, новокаин, бензокаин и 70 % спирт этиловый. Применяется наружно при невралгиях, миалгиях, артралгиях, дерматозах (поражениях кожи);
 мазь «Гэвкамен» (лат. Unguentum «Geucamenum») содержит в своём составе ментол (или ментоловое масло), камфору, масло гвоздичное, парафин и вазелин. Назначается при невралгиях, миалгиях для растираний болезненных участков;
 аэрозоль «Камфомен» (лат. Aerosolum «Camphomenum») состоит из ментола, камфорного или касторового масла, фурацилина, оливкового масла и спирта этилового. Применяется для лечения ринитов и фарингитов;
 Ингакамф (лат. Inhacamfum) — карманный ингалятор, содержащий пропитанный смесью камфоры, ментола, метилсалицилата и эвкалиптового масла кусочек ткани, применяется при ринитах;
 мазь «Эфкамон» (лат. Unguentum «Efcamonum») применяется при артритах, миозитах (воспалительных процессах в мышцах), невралгиях. Состоит из камфоры, гвоздичного, эвкалиптового и эфирного горчичного масел, ментола, метилсалицилата, настойки стручкового перца, тимола и хлоралгидрата, спирта коричного, парафина, спермацета и вазелина. Лекарственное действие проявляется в виде сосудорасширяющего действия (чувство теплоты), которое способствует улучшению местного кровообращения;
 смесь для ингаляций (лат. Mixtio pro inhalationibus) содержит в своём составе ментол, настойки эвкалипта и глицерина, а также спирт этиловый. Применяется для ингаляций при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.
Также ментол входит в состав капель Зеленина (относятся к группе сердечных гликозидов, содержат ментол, настойки ландыша, валерианы и красавки, применяется при неврозах), капель Вотчала (микстура, содержащая настойки валерианы и ландыша, раствор нитроглицерина и ментол или валидол, применяется для улучшения переносимости нитроглицерина при лёгких приступах стенокардии) и аэрозоля Каметон (применяется при обострении хронических заболеваний носа, глотки и гортани).
При применении L-изомера ментола препарат обычно называют Левоментолом (Levomenthol).
 Кармоловое масло представляют собой комбинированный препарат растительного происхождения. В его состав входят следующие компоненты: левоментол, масла китайского коричника, лаванды, цветков гвоздики, шалфея, цитронеллы, мускатного ореха, травы тимьяна обыкновенного, лимона и аниса, а также вспомогательные вещества — вода очищенная и спирт этиловый. В качестве местнораздражающего средства используется наружно при воспалительных процессах в мышцах, суставах, острых болях в пояснично-крестцовой области.

 Валидол Валидол (лат. Validolum) — 25 % раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Представляет собой прозрачную бесцветную маслянистую жидкость с характерным ментоловым запахом. Обладает седативным и рефлекторным сосудорасширяющим действием. Применяется при неврозах, истериях, в комплексной терапии стенокардии, в качестве противорвотного средства при морской и воздушной болезнях, а также для лечения вегетососудистой дистонии. Возможно применение в виде 5-10 % спиртового раствора местно при кожном зуде и укусах насекомых. Однако, информация о валидоле как о лекарственном средстве отсутствует в документах EMA, и данный препарат не входит в перечень допущенных FDA медикаментов.

 Эвкалипт Эвкалипт (лат. Eucalýptus) — род древесных растений (деревьев и кустарников) семейства Миртовые (Myrtaceae). Листья эвкалипта содержат от 0,3 до 4,5 % эфирного (эвкалиптового) масла, основной компонент которого — цинеол (до 80 %), а также дубильные вещества, галлотанины, кумаровая и коричная кислоты.

В медицинских целях используются листья дерева эвкалипта прутовидного, а также листья и свежие концевые ветви таких видов эвкалипта как Eucalyptus smithii, Eucalyptus polybractea и Eucalyptus globulus (эвкалипт шаровидный), богатые 1,8-цинеолом. Эфирное масло получают путём паровой дистилляции и ректификации. Отвары, настои и масло эвкалипта, применяются как антисептические средства для полоскания горла и ингаляций (в том числе, паровых) при заболеваниях верхних дыхательных путей, свежих и инфицированных ран, в виде примочек и для промываний — при заболеваниях женских половых органов. Кроме того, масло эвкалипта обладает антипиретическим, спазмолитическим и мочегонным свойствами.Масло эвкалиптовое (лат. Oleum Eucalypti) содержит в своём составе не менее 60 % цинеола, пинен и другие вещества. Представляет собой бесцветную или желтоватую легкоподвижную жидкость с характерным запахом. Применяется при воспалительных заболеваниях верхних дыхательный путей в виде полосканий и ингаляций. Согласно исследованию, проведённому специалистами Essential Oils Research Institute при University of Kashan (Кашан, Иран), эфирное масло Eucalyptus largiflorens и Eucalyptus intertexta обладает антимикробной и антигрибковой активностью к ряду микроорганизмов.

Листья эвкалипта прутовидного выпускаются в виде следующих лекарственных форм:
 брикет листьев эвкалипта (лат. Bricetum folii Eucalypti) — измельчённые листья в виде брикета, разделённого на 10 одинаковых долек, размерами 120х65х10 см и массой по 100 г. Используется для приготовления отваров;
 настойка эвкалипта (лат. Tinctura Eucalypti) — настойка в соотношении 1:5 на 70 % спирте. Представляет собой прозрачную зеленовато-бурую жидкость со своеобразным запахом. Назначается при воспалительных процессах верхних дыхательных путей и горла как антисептическое и противовоспалительное средство, в качестве успокаивающего средства, а также при нарушениях сна и лёгких формах неврозов и неврастенических расстройств.

Листья эвкалипта входят в состав аэрозоля Ингалипт, таблеток Пектусин, капель Эвкатол, мази Эфкамон.

 Горчица сарептская и горчица чёрная 

Для изготовления лекарственных средств на основе семян горчицы, используются два вида растений: горчица сарептская (лат. Brássica júncea) и горчица чёрная (лат. Brássica nígra) — травянистые растения, виды рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae).

Семена горчицы содержат в своём составе около 30 % жирного масла, фермент мирозин и гликозид синигрин. Из семян горчицы, обладающих местнораздражающим и противовоспалительным действием, изготавливается эфирное горчичное масло (лат. Oleum Sinapis aethereum).Горчичники (лат. Charta Sinapis, Charta Sinapisata) — листы бумаги, покрытые горчичной мукой, получаемой из жмыха горчицы сарептской. При смачивании тёплой водой ощущается запах горчичного масла — в результате стимулируемого мирозином расщепления синигрина. Порошок горчицы сарептской обладает согревающим и отвлекающим действием, вызывает прилив крови и углубление дыхания, способен повышать аппетит и усиливать выделение желудочного сока.

Горчичники применяются при заболеваниях органов дыхания, невралгиях, стенокардии (на область сердца). Повреждение целостности кожных покровов, пиодермия, псориаз, мокнущая экзема и нейродермит являются противопоказаниями для наружного применения препаратов на основе семян горчицы. Возможно применение горчичного эфирного масла в форме горчичного спирта (2 % спиртовой раствор эфирного масла) как отвлекающего средства при воспалительных процессах и ревматизме. Выпускаются также в виде Горчичник-пакета (размером 13х12х0,5 см), представляющего собой пакет из непромокаемой пористой бумаги.

 Камфора Камфора (лат. Camphora) — терпеноид (кислородосодержащее органическое соединение, образованное из изопреновых звеньев), кетон терпенового ряда, представляет собой бесцветные легколетучие кристаллы с характерным запахом, плохо растворимые в воде, хорошо — в малополярных органических растворителях, в том числе в спиртах. Камфора входит в состав масел камфорного лавра (Cinnamonum camphora), базилика, розмарина, полыни.

Препараты камфоры применяются в зависимости от лекарственной формы:
 масло камфорное (лат. Solutio Camphore) — для растираний при артритах, ревматизме;
 мазь камфорная (лат. Unguentum Camphoratum) — для растираний при мышечных болях, ревматизме (системном воспалительном заболевании соединительной ткани), артритах (боли в суставах);
 спирт камфорный (лат. Spiritus Camphorathum) — как антисептическое и местноанестезирующее средство, с целью улучшения местного кровообращения в коже применяется для растираний и предупреждения пролежней.
 раствор камфоры и салициловой кислоты спиртовой (лат. Solutio Camphorae et salicylici spirituosa) — состоит из камфоры, салициловой кислоты и спирта;
 Камфоцин (лат. Camphocinum) — линимент, содержащий в своём составе камфору, салициловую кислоту, масло касторовое и терепентинное очищенное, метилсалицилат и настойку стручкового перца.

 Перец стручковый Перец стручковый (лат. Cápsicum ánnuum) — вид травянистых растений рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), сельскохозяйственная овощная культура. Сорта перца стручкового делят на сладкие и горькие. Последним, известным как красный перец, острый вкус придаёт алкалоид капсаицин.

В фармакологии используются высушенные зрелые плоды стручкового перца (лат. Fructus Capsici) из семейства Пасленовые (Solanaceae). Раздражающее действие и горький вкус семян обуславливает содержание в них гликозида капсаицина, который используется для лечения мигрени и кластерных головных болей
Из семян стручкового перца изготавливаются следующие лекарственные средства:
 настойка перца стручкового (лат. Tinctura Capsici) в соотношении 1:10 на 90 % спирте, назначается при невралгии, радикулите, миозите для растирания как раздражающее и отвлекающее средство;
 мазь от обморожения (лат. Unguentum contra congelationem) — содержит настойку перца стручкового, муравьиную кислоту, масло камфорное касторовое, нашатырный спирт, мыло зелёное, ланолин, вазелин. Применяется для профилактики обморожений;
 Капситрин (Capsitrinum) — состоит из настойки перца стручкового, 20 % раствора аммиака, настойки зверобоя, мыла зелёного и 60 % спирта;
 линимент перцово-аммиачный (лат. Linimentum Capsici ammoniatum) — в состав входят настойка перца стручкового, спирт камфорный и раствор аммиака;
 линимент перцово-камфорный (лат. Linimentum Capsici camphoratum) — содержит настойку перца стручкового и спирт камфорный;
 пластырь перцовый (лат. Emplastrum Capsici) — применяется как болеутоляющее средство при радикулите (воспалении корешков спинного мозга), невралгии, миозите, люмбаго (острой боли в пояснице).

 Шалфей мускатный Шалфей мускатный (лат. Salvia sclarea) — полукустарник, вид рода Шалфей (лат. Salvia) семейства Яснотковые (лат. Lamiaceae), экстракт которого называется салмусом. В надземной части растения содержится эфирное масло, которое представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с очень своеобразным приятным запахом. Главной составной частью эфирного масла являются сложные эфиры (50—77 %), среди которых содержится линалилацетат. Кроме того, в масле содержатся линалоол, линалилфорнисат, α- и β-пинен, камфен, мирцен, лимонен, β-оцимен, n-цимол, аллооцимен, свободные органические кислоты, такие как муравьиная, уксусная, а также обнаружены сесквитерпеновые, ди- и тритерпеновые углеводороды.
В плодах содержится жирное масло, основным компонентом которого является линолевая кислота. В корнях содержатся кумарины. В соцветиях и листьях имеются ароматические смолы, органические кислоты (муравьиная, уксусная), сапонины, флавоноиды.
Растение обладает антибактериальными свойствами, содержит фитонциды. Кумарины из корней обладают противоопухолевым действием.

Применяется в виде ванн при невритах, радикулитах, люмбаго, неактивной фазе ревматоидного артрита, остеоартрозах.

 Терпентинное масло очищенное 

Терпентинное масло представляет собой очищенный скипидар (эфирное масло, полученное из сосны обыкновенной (лат. Pinus silvestris). Содержит в своём составе α-пинен, представляющий собой липофильный терпен. Терпентинное масло оказывает местное раздражающее, болеутоляющее (отвлекающее) и антисептическое действие.

Применяется в виде мазей и линиментов для растираний при невралгиях, миалгиях, ревматизме. Возможно применение в виде ингаляций при гнойных заболеваниях лёгких. При пиодермиях и глубокой степени трихофитии препарат вводится внутримышечно.
 Скипидарная мазь (Unguentum Terebinthinae) состоит из очищенного терпентинного масла и консистентной эмульсии (вода-вазелин).
 Линимент скипидарный сложный (Linimentum olei Terebinthinae compositum) — состоит из очищенного терпентинного масла, хлороформа и беленного масла (содержит высушенные листья белены).

 Пихта сибирская Пихта сибирская (лат. Ábies sibírica) является представителем рода Пихта семейства Сосновые. Путём перегонки из хвои получают масло, содержание которого составляет от 0,8 до 4,75 процентов. В хвое также содержится аскорбиновая кислота, достигающая максимальной концентрации в апреле. Содержание эфирного масла и смолы в смоляных карманах достигает 30 и 70 процентов соответственно.

Пихтовое масло обладает такими свойствами как местнораздражающее, противовоспалительное и обезболивающее. Применяется при радикулопатиях, миозитах, артропатиях, синовитах, а также при растяжениях мышц и сухожилий в качестве согревающего средства.

 Бальзам «Золотая звезда» 
Бальзам «Золотая звезда» (лат. Balsamum «Stella Auraria»), выпускаемый в виде мази, раствора для наружного применения и лекарственного карандаша, представляет собой комбинированный препарат, действующими веществами которого являются масло цветков гвоздики, масло коры китайского коричника, масло листьев мяты перечной и эвкалипта, камфора и левоментол. Бальзам обладает местнораздражающим и отвлекающим действием, местно оказывает слабое противовоспалительное действие, а также имеет антисептический эффект, что обусловлено находящимися в составе эфирными маслами и терпеновыми производными. Применяется бальзам в комплексном лечении острых респираторных заболеваний, для купирования головной боли, при головокружении и укусах насекомых (лекарственный карандаш — при рините).

 Горечи 

 Общая характеристика Горечи — лекарственные средства растительного происхождения, содержащие в своём составе вещества, обладающие горьким вкусом и способные раздражать вкусовые рецепторы слизистых оболочек полости рта и языка. Рефлекторным путём горечи вызывают увеличение секреции желудочного сока, тем самым, повышая аппетит и улучшая пищеварение. Областью применения горечей являются состояния, связанные с недостаточной активностью ферментной системы пищеварительной системы, например при гипоацидных (с пониженной кислотностью) и хронических атрофических гастритах, анорексии на фоне нервных заболеваний. Назначаются горечи также после перенесённых оперативных вмешательств.

Содержащие горечи растения подразделяются на горько-ароматические (ароматические, горько-пряные), к которым относятся корневища аира, трава тысячелистника и полыни, чистые горечи, представленные травой золототысячника, листьями вахты трёхлистной, корнями одуванчика и горечавки и слизесодержащие горечи, содержащиеся в цетрарии исландской. Не стоит забывать, что применение горечей ограничено противопоказаниями, к которым относятся повышенная желудочная секреция, язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки, а также рефлюкс-эзофагит (спонтанный, регулярно повторяющийся заброс в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого).

 Настойка горькая Настойка горькая (лат. Tinctura amara) содержит в своём составе траву золототысячника, листья трилистника водяного, корневища аира, траву полыни горькой и плоды кориандра (лат. Fructus Coriandri), настоянные на 40 % спирте.

  Золототысячник  

Золототысячник (лат. Centáurium) — род травянистых растений семейства Горечавковые (лат. Gentianaceae). Трава этого растения (лат. Herba Centaurii), собираемая в фазу цветения, применяется в виде настоев (лат. Infusum) и отваров (лат. Decoctum), входит в состав настойки горькой, используется в лечении гипоацидных гастритов, диспептических расстройств, заболеваний гепатобилиарной системы.

 Полынь горькая Полынь горькая (лат. Artemísia absínthium) — травянистое растение серебристого цвета, с сильным ароматным запахом и полынной горечью; вид рода Полынь семейства Астровые (Asteraceae). Для медицинских целей используют лист полыни горькой (лат. Folium Absinthii) и собранные до или в начале цветения листья и позднее цветущие облиственные верхушки (траву, лат. Herba Absinthii).

Трава и листья полыни горькой содержат гликозиды абсинтин и анабсинтин, эфирные масла, яблочную, янтарную и аскорбиновую кислоты, дубильные вещества, ортабсин, прохамазуленоген, кетолактоны А и В, оксилактон и артемизетин. Эфирное масло полыни горькой представляет собой густую жидкость синего или тёмно-зелёного цвета с горьким вкусом. В его состав входят туйон, туйиловый спирт, пинен, кадинен, фелландрен, β-кариофиллен, γ-селинен, β-бизаболен, куркумен и хамазуленоген. Применяется в виде настойки (Tinctura Absinthii — на 1 часть полыни горькой 5 частей спирта 70 %) для улучшения пищеварения, в том числе в качестве восстановительной терапии после тяжело протекающих заболеваний, в лечении нервной анорексии, гастритов со снижением кислотности, дискинезии желчевыводящих путей, протекающей по гипомоторному типу, а также при хроническом холецистите. В этих целях изготавливается и в форме настоя, чая, экстракта (Extractum Absinthii spissum — густой тёмно-бурой массы с ароматным запахом). Полынь горькая входит в состав аппетитного сбора и комбинированной настойки с мятой перечной.

  Подорожник  Подорожник (лат. Plantágo) — род трав, реже полукустарников семейства Подорожниковые (Plantaginaceae), ценное лекарственное растение. Подорожники обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действиями — листья этого растения прикладываются к ране для обеззараживания и скорейшего заживления.Сок подорожника (лат. Succus Plantaginis) представляет собой тёмную, немного мутноватую жидкость красно-бурого цвета с кисловатым вкусом и своеобразным ароматом. Применяется при анацидных гастритах (практически полном отсутствии кислой среды в желудке), хронических колитах (воспалительных процессах в кишечнике), воспалительных заболеваниях слизистых оболочек полости рта, верхних дыхательных путей, почек и мочевого пузыря. При заболеваниях желудка с повышенной кислотностью использование сока подорожника противопоказано.Плантаглюцид состоит из листьев подорожника большого и смеси полисахаридов. Представляет собой серый порошок горьковатого вкуса. Оказывает спазмолитическое (расслабляет гладкие мышцы) и противовоспалительным действием. Применяется для лечения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной или пониженной кислотностью с лечебной целью и для исключения рецидивов.

  Одуванчик  Одуванчик лекарственный, или одуванчик полевой, или одуванчик аптечный, или одуванчик обыкновенный (лат. Taráxacum officinále) — вид рода Одуванчик семейства Астровые (лат. Asteraceae). С лечебной целью используют корни (лат. Radix Taraxaci), заготавливаемые ранней весной или поздней осенью, а также листья, траву и сок, которые запасают в июне. Корни одуванчика содержат терпеноиды, смолы, флавоноиды, горькие гликозиды и многие другие вещества.

Корни одуванчика применяют в виде чая для возбуждения аппетита, а также как мочегонное и желчегонное средство. Выпускается в виде пачек с измельчённым сырьём и в виде экстракта (Extractum Taraxici spissum) — густой массы бурого цвета, применяется для изготовления пилюль.

  Вахта трёхлистная, или трилистник водяный, или Трифоль  Вахта трёхлистная (лат. Menyánthes) — монотипный род семейства Вахтовые (лат. Menyanthaceae), представлен видом Вахта трёхлистная (лат. Menyanthes trifoliáta). В качестве лекарственного сырья используют листья растения (лат. Folium Menyanthidis), в которых были обнаружены флавоноиды (гиперазид и рутин), горькие гликозиды логанин, сверозид, мениантин, витамин С, дубильные вещества (3—7 %), алкалоид генцианин, аскорбиновая кислота, жирное масло, каротин и другие вещества, в подземных частях — сапонины, дубильные вещества, следы алкалоидов, инулин, бетулиновая кислота и другие вещества.

Листья вахты трёхлистной применяются в виде настоя, чая и густого экстракта для возбуждения аппетита и в качестве желчегонного средства. Входят в состав желчегонного чая и горькой настойки.

  Аир обыкновенный  Аир (лат. Ácorus) — род прибрежных, водных, преимущественно болотных, травянистых растений из монотипного семейства Аирные (Acoráceae). Корневища этого растения содержат в своём составе горькое вещество акорин, эфирное масло, дубильные вещества. В лекарственных целях используются корневища аира (лат. Rhizoma Calami) (лат. Rhizoma Calami), которые заготавливают осенью — в начале зимы, когда понижается уровень воды, или весной. Собранные корневища очищают от земли и моют в холодной воде, корни и листья обрезают, провяливают на воздухе несколько дней, затем корневища сушат, разложив в один слой. Корневища, предназначенные для фармацевтических целей, перед сушкой очищают от наружной коры.

Для аира обыкновенного характерны такие свойства как антибактериальное, антимикотическое, антипротозойное и иммуномодулирующее. Лекарственные средства на основе корневищ аира назначаются при нарушении аппетита, в качестве средства для улучшения пищеварения, в комплексной терапии гастритов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Применяется в виде настоя, входит в состав горькой настойки, желудочно-кишечного сбора, комбинированных пероральных препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Эфирное масло аира обыкновенного может применяться в комбинации с другими действующими веществами в целях профилактики и лечения почечнокаменной и желчнокаменной болезней.

 Горечавка золотистая 
Корни горечавки золотистой (лат. Gentianella aurea) содержат ряд иридоидов, таких как амарогентин, генциопикрин, генциомарин и генциин, различные алкалоиды, масло, пектиновые вещества. Обладает стимулирующим действием на аппетит, раздражая пищевой центр и усиливая секреторные и моторные функции ЖКТ.

 Цетрария исландская 
Цетрария исландская (лат. Lichen islandicus) — кустистый лишайник, представитель семейства Пармелиевые (Parmeliaceae). В лечебных целях используются высушенные слоевища, содержащие полисахариды, лишайниковые кислоты, витамины, соли, слизи, йод. Применяется в виде отваров, настоев и настоек. Слоевища цетрарии исландской оказывают возбуждающее действие на аппетит, обладают противорвотным, противопотным и бактерицидным действием.

  Сбор аппетитный  Сбор аппетитный (лат. Species amarae) состоит из травы полыни горькой и травы или цветков тысячелистника (Achilléa). Используется как средство, возбуждающее аппетит.

 Средства животного происхождения 

 Бадяга  
Бадяги (лат. Spongilla) являются представителями семейства пресноводных кремнероговых губок, скелет которых состоит из кремнезёмных спикул и состоящих из спонгина волокон. Собранная летом бадяга, отмытая и высушенная, представляет собой содержащие поры лёгкие и хрупкие фрагменты серо-жёлтого или серо-зелёного цвета. Бадяга оказывает местнораздражающее действие, которое обусловлено наличием в составе кремниевых иголок. Применяется бадяга в лечении миалгий, связанных с ревматическими поражениями артралгиях, невралгиях, радикулопатиях, а также при ушибах и кровоподтёках.

 Желчь медицинская 
Желчь медицинская представляет собой эмульсию жёлто-коричневого, тёмно-коричневого или зелёного цвета с характерным запахом. Полученный из желчи крупного рогатого скота и свиней препарат обладает местнораздражающим действием, что способствует использованию медицинской желчи для лечения болей в суставах и мышцах, при условии сохранения целостности кожных покровов.

 Средства, содержащие аммиак Аммиак (нитрид водорода) — химическое соединение с формулой NH3, при нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с резким характерным запахом.Раствор аммиака (лат. Solutio Ammonii caustici, Liquor Ammonii caustici) — летучая жидкость, имеющая характерный запах и сильную щелочную реакцию. Применяется в медицине в виде раствора, содержащего 9,5-10,5 % аммиака. Используется как средство для возбуждения дыхания при обмороке путём рефлекторной стимуляции дыхательного и сосудодвигательного центров за счёт воздействия на окончания тройничного нерва. Раствор аммиака обладает также антисептическим (наружно при кожных заболеваниях) и рвотным действием (при приёме внутрь). Возможно применение данного лекарственного средства в виде примочек при укусах насекомых. Раствор аммиака также применяется для приготовления следующих лекарственных препаратов:
 нашатырно-анисовых капель (лат. Liquor ammonii anisatus) представляют собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость, состоящую из масла анисового (Oleum Anisi), раствора аммиака и 90 % спирта этилового; применяются как отхаркивающее средство при бронхите;
 грудного эликсира (лат. Elixir pectoralis) — состоит из экстракта солодкового густого, масла эфирного анисового, аммиака водного и спирта этилового; применяется как отхаркивающее средство;
 аммиачного линимента (лат. Linimentum ammoniatum) — состав: масло подсолнечное, раствор аммиака, олеиновая кислота; применяется для растираний при невралгиях, миозитах (воспалительных процессах в скелетных мышцах).

Следует помнить, что аммиак является токсичным веществом, поэтому применять его в составе лекарственных средств требуется с большой осторожностью. Вдыхание его паров в больших концентрациях может привести к резкому снижению частоты сердечных сокращений и остановке дыхания.

 Средства, содержащие яды пчёл и змей 

 Общая характеристика 
Препараты, которые содержат в своём составе яды пчёл и змей, применяются как болеутоляющие, противовоспалительные, противоаллергические и рассасывающие средства (при рубцовых поражениях тканей). Лечебный эффект обеспечивается раздражающим действием на рецепторы кожи и рефлекторными реакциями, а также специфическим (в том числе, иммунологическим) действием содержащихся в ядах пчёл и змей веществ с высокой биоактивностью, например, гистамина, ряда микроэлементов, органических кислот, разнообразных ферментов (гиалуронидазы, фосфолипазы А). Применение данных лекарственных средств вызывает как местную (гиперемию, местная гипертермию, отёчность тканей), так и общую (недомогание, озноб, головную боль) реакции организма. Для предупреждения осложнений необходим тщательный подбор препаратов и контроль индивидуальной чувствительности организма к ним.

Существует ряд общих противопоказаний к применению лекарственных средств данной группы:
 аллергия
 беременность
 заболевания почек, печени и поджелудочной железы (в том числе сахарный диабет)
 новообразования
 тяжёлые инфекции
 сепсис и острые гнойные заболевания
 недостаточность кровообращения (при нарушении её компенсации)
 психические заболевания
 кахексия (общее истощение)
 болезни коры надпочечников
 туберкулёз

 Средства, содержащие пчелиный яд Пчелиный яд (апитоксин) — продукт секреторной деятельности желёз рабочих пчёл. Представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость, горькую и жгучую на вкус, со своеобразным резким ароматическим запахом. В состав пчелиного яда входит ряд биологически активных веществ, которые можно разделить на три группы. Первая из них — это белки с ферментативными свойствами, среди которых фосфолипаза A2 (фермент, который гидролизует фосфолипиды), гиалуронидаза (группа ферментов, способных расщеплять кислые мукополисахариды, в том числе гиалуроновую кислоту) и кислая фосфатаза (фермент, катализирующий распад молекул с отсоединением их фосфатных групп). Вторая группа — токсические полипептиды: мелитин (основной компонент пчелиного яда (содержание около 50 %), апамин, МСD-пептид, тертиапин, секапин. В качестве минорных компонентов присутствуют гистаминсодержащие пента- и тетрапептиды, например прокамин. Третья группа состоит из биогенных аминов, таких как гистамин (медиатор аллергических реакций и регулятор многих физиологических процессов), дофамин (нейромедиатор с рядом функций, в том числе используется мозгом для оценки и мотивации действий; «гормон удовольствия») и норадреналин («медиатор бодрствования»). Сравнительно недавно в пчелином яде были описаны α-глюкозидаза, р-галактозидаза, фосфомоноэстераэа и некоторые другие ферменты. Лечение с помощью препаратов на основе пчелиного яда называется апитерапией, и применяется при полиартрите инфекционной природы, тромбофлебите, хронической экземе, мигрени, трофических язвах.

Терапия препаратами, в состав которых входит апитоксин, противопоказана при индивидуальной непереносимости, в острой фазе инфекционных заболеваний, при тяжёлой патологии печени и почек, при наличии новообразований, психических нарушений, а также во время беременности.Апифор (лат. Apiphorum) — препарат, содержащий в своём составе лиофилизат (высушенное в специальных условиях вещество) пчелиного яда. Применяется для электрофореза при полиартритах, миозитах, деформирующих спондилоартритах, пояснично-крестцовых радикулитах, заболеваниях периферических сосудов без гнойного воспаления, келоидных рубцах после ожогов, операций. Способ применения — электрофорез. При лечении апифором следует следить за состоянием кожи (при повышенной чувствительности к препарату могут возникнуть аллергические проявления в виде крапивницы, сильного зуда, насморка, чихания) и функцией почек.Апизартрон (лат. Apisarthronum)  представляет собой мазь желтовато-белого или белого цвета, состоящую из пчелиного яда, метилсалицилата, аллилизотиоцианата, вазелина и воды. Применяется данное лекарственное средство при ревматизме, радикулите, миалгии для натираний в месте наибольшей болезненности.Унгапивен (лат. Ungapivenum) — мазь белого цвета, с желтоватым или сероватым оттенком. Назначается при артритах, артрозах, радикулите, остеохондрозе, миалгиях, миозитах, люмбаго в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства.

 Средства, содержащие змеиный яд Змеиный яд — сложная смесь органических и неорганических веществ (белки, аминокислоты, жирные кислоты, ферменты (гидролазы, протеазы, нуклеазы, фосфонуклеазы, каталазы, оксидазы), микроэлементы), вырабатываемые железами некоторых видов змей. Определённые змеиные яды нашли своё применение в медицине — на их основе изготавливается ряд лекарственных средств с болеутоляющей и противовоспалительной активностью:Випраксин (лат. Vipraxinum) представляет собой водный раствор яда гадюки обыкновенной с добавлением глицерина. Применяется путём внутрикожного введения в очаг болезненности при невралгиях, артритах, артралгиях, миозитах. Следует помнить, что випраксин, как и препараты пчелиного яда, может вызывать индивидуальную гиперчувствительную реакцию организма.Випросал В (лат. Viprosalum В) выпускается в виде мази, содержащей яд гюрзы (или яд гадюки обыкновенной), с добавлением камфоры, салициловой кислоты, глицерина, парафина и воды. Представляет собой кремообразную массу белого или желтоватого цвета с запахом пихты и камфоры. Применяется наружно (втирается досуха в болезненные места) при рематических болях, радикулите, люмбаго, миозитах. Кроме общих противопоказаний, применение випросала не допускается при поражении целостности кожи и гнойничковых заболеваниях.Наяксин (лат. Najaxinum) — предназначенный для внутрикожного и внутримышечного введения водный раствор, содержащий яд среднеазиатской кобры, с добавлением натрия хлорида и новокаина. Лекарственное действие препарата схоже с таковым у випраксина. Применяется при пояснично-крестцовом радикулите, невралгиях, невритах.Нижвасил (лат. Nizhivasilum) представляет собой мазь, содержащую яд гюрзы, салициловую кислоту, пихтовое или терпентинное масло и камфору. Применяется при ущибах, люмбаго, радикулите, ревматических болях путём нанесения тонким слоем в болезненных местах.

Препараты, содержащие змеиный яд, следует хранить в прохладном, защищённом от света месте.

 Синтетические средства 

 Муравьиный спирт Муравьиный спирт (лат. Spiritus Acidi formici) представляют собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом, содержащую муравьиную кислоту и 70 % спирт. Применяется наружно для растираний при миозитах и невралгиях. После высыхания спирта для укрепления эффекта накладывается сухой компресс. Выпускается также смесь в соотношении 1:1 спирта муравьиного камфорного.

 Хлороформ Хлороформ (лат. Chloroformium) — бесцветная, прозрачная, тяжёлая, подвижная, летучая жидкость со своеобразным запахом и сладковатым жгучим вкусом. В качестве местнораздражающего средства для наружного применения в смеси с метилсалицилатом, скипидаром и другими средствами для растираний при невралгиях, миозитах.
Хлороформ входит в состав линимента хлороформного сложного (Linimentum chloroformii compositum) с беленным маслом. Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость с запахом хлороформа, применяется для растираний.

Хлороформ используется также в приготовлении ряда экстемпоральных лекарственных средств (ex tempore):
 с добавлением масла подсолнечника (Oleum Helianthi) для приготовления линимента — для растирания кожи при невралгиях;
 для изготовления линимента с добавлением масла подсолнечника и метилсалицилата (лат. Methylii salicylatis) — для растирания кожи при воспалительных процессах;
 в качестве противорвотного средства с добавлением настойки валерианы (лат. Tinctura Valerianae) и этилового спирта (лат. Spiritus aethylici);
 для изготовления противодымной смеси — с добавлением этилового спирта и этилового эфира (лат. Aetheris aethylici), а также раствора аммиака; применяется для вдыхания при поражении дыхательных путей раздражающими арсинами.

 Хлоробутанол гидрат Хлоробутанол гидрат (лат. Chlorobutanoli hydras) представляет собой бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок, имеющий запах камфоры. В качестве местнораздражающего средства обладает умеренно отвлекающим, противовоспалительным и антисептическим действием, применяется для лечения ран, язв, воспалительных процессов в виде присыпок или примочек.

Хлоробутанол гидрат с добавлением этилового спирта, глицерина, алюминия ацетата (жидкости Бурова) и воды дистиллированной используется в качестве примочек при зуде (ex tempore), а также выпускается для ингаляций с добавлением камфоры, ментола, вазелинового и эвкалиптового масла (лат. Chlorobutanoli hydras pro inhalationibus) — для лечения воспалительных заболеваниях верхних дыхательный путей.

 Финалгон Финалгон (лат. Finalgonum) — бесцветная или желтовато-коричневая мазь с лимонным запахом. Содержит в своём составе ванилилноамид пеларгоновой кислоты (нонивамид) и бутоксиэтиловый эфир никотиновой кислоты (никобоксил), которые вызывают расширение капилляров (местная реакция — покраснение кожи). Финалгон обладает болеутоляющим (отвлекающим) и противовоспалительным действием. Назначается при болях в мышцах и суставах, тендовагинитах (воспаление внутренней (синовиальной) оболочки фиброзного влагалища сухожилия мышцы), люмбаго, невритах, ишиалгии (боль по ходу седалищного нерва). Применяется наружно для нанесения на болезненные участки кожи в виде аппликаций и накрывается тёплой тканью. Препарат нельзя наносить на участки кожи с повреждением их целостности, при повышенной чувствительности кожи избегать смачивания после нанесения лекарственного средства. Следует избегать попадания на слизистые оболочки. При индивидуальной непереносимости препарат следует отменить.

 Антипсориатикум  Антипсориатикум (лат. Antipsoriaticum) — мазь, содержащая в своём составе трихлорэтиламин и мазевую основу — вазелин. Трихлоэтиламин представляет собой вещество кожно-нарывного действия, поэтому необходимо строгое соблюдение дозирования препарата, во избежание неблагоприятных последствий в виде образования пузырей и язв, а также не допускать попадание препарата на слизистые оболочки. Механизм действия антипсориатикума изучен недостаточно, вероятно имеют место такие процессы, как раздражение рецепторов, а также взаимодействие с белками кожи и влияние на ферментные системы.

Применяется антипсориатикум наружно при разных формах стационарной стадии псориаза, а также при гнёздной алопеции путём втирания в области поражения.

Следует знать, что существует ряд противопоказаний для лечения данным препаратом:
 аллергия
 дерматиты
 псориаз в прогрессирующей стадии
 заболевания печени и почек
 заболевания кроветворных органов
 склонность к пиодермии
С большой осторожностью препарат применяется при псориатической эритродермии.

 Псориазин Псориазин (лат. Psoriasinum) — мазь белого или жёлтого цвета, содержащая в своём составе дихлодиэтилсульфат и вазелин''. Дихлодиэтилсульфат, как и трихлоэтиламин, относится к веществам кожно-нарывного действия, поэтому при лечении псориазином следует придерживаться аналогичных мер безопасности, как и при использовании антипсориатикума. Псориазин применяется для лечения псориаза в стационарной стадии и гнёздного облысения. Следует помнить, что до начала регулярного применения препарата, к нему следует определить индивидуальную чувствительность.

Примечания

Литература

На русском языке

На английском языке 
 
 
 
 
 
 

Нейротропные средства
Дерматотропные средства